Сви́ньина — женская форма фамилии :

 Свиньина, Авдотья Ивановна — дворовая боярыня русской царицы Агафьи Семёновны.
 Свиньина, Анастасия Петровна (ок. 1772 — 1838) — русская поэтесса и переводчица.
 Свиньина, Екатерина Петровна (ок. 1778 — 1841) — русская поэтесса, прозаик, переводчица; в замужестве Бахметева.